Выборы президента Приднестровской Молдавской Республики в 2011 году состоялись 11 декабря (первый тур) и 25 декабря (второй тур). Это пятые выборы президента Приднестровья и первые, в которых понадобился второй тур, а также не избирался вице-президент, пост которого был упразднен.

В выборах участвовали шесть кандидатов. Явка в первом туре составила, по данным ЦИК, 58,88 %, во втором туре — 52,46 %.

Зарегистрированные кандидаты

Прогнозы

Экзит-поллы

Первый тур 

Экзит-поллы проводило информационное агентство «Вектор», принадлежащее «Народному союзу».

Второй тур

Результаты

Первый тур 
Первый тур выборов состоялся 11 декабря 2011 года. Выборы признаются действительными, если право голоса выскажут более 50 % избирателей, включённых в избирательные списки.

По сообщению представителя ЦИК В. Чухненко, ЦИК получил жалобу доверенного лица И. Смирнова о признании выборов недействительными. По мнению членов Центральной избирательной комиссии, оснований для удовлетворения жалоб и отмены итогов голосования не выявлено.

Второй тур 
Второй тур выборов состоялся 25 декабря 2011 года.

26 декабря 2011 года Центральная избирательная комиссия Приднестровской Молдавской Республики признала Шевчука Евгения Васильевича избранным Президентом Приднестровской Молдавской Республики, получившим при голосовании большее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании по отношению к числу голосов избирателей, поданных за зарегистрированного кандидата в Президенты Приднестровской Молдавской Республики Каминского Анатолия Владимировича и утвердила итоговой протокол о результатах выборов Президента Приднестровской Молдавской Республики.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Подборка статей по теме выборов  ИА REGNUM
 Общественное мнение населения о предстоящих выборах Президента ПМР 
 Электоральный рейтинг потенциальных кандидатов на пост Президента ПМР
 Данные экзит-пола на выборах в Приднестровье 
 Результаты «экзит-полла» на выборах Президента Приднестровской Молдавской Республики 
 На выборах в Приднестровье лидирует экс-спикер парламента
 Выборы президента ПМР 2011 видео 

Выборы 2011 года
Президентские выборы в Приднестровской Молдавской Республике